Валентайн, Джеймс:
 Валентайн, Джеймс (род. 1978) — американский гитарист поп-рок-группы Maroon 5.
 Валентайн, Джеймс (1887—1917) — Георгиевский кавалер; лётчик, капитан английской службы; 14 января 1918.